Murray Hall (1940-) – hockeista su ghiaccio canadese
 Murray Hall (1953-) – ciclista australiano